Dawnrazor — перший студійний альбом англійської групи Fields of the Nephilim, який був випущений 4 травня 1987 року.

Композиції 
 Intro (The Harmonica Man) – 2:00
 Slow Kill – 3:45
 Laura II – 4:41
 Preacher Man – 4:53
 Volcane (Mr. Jealousy Has Returned) – 5:04
 Vet for the Insane – 7:03
 Secrets – 3:37
 Dust – 4:22
 Reanimator – 2:58
 Power – 4:39
 The Tower – 5:41
 Dawnrazor – 7:10
 The Sequel – 3:16

Учасники запису 
 Карл МакКой — вокал
 Пол Райт — гітара
 Тоні Петтіт — басс
 Гарі Уіскер — саксофон
 Олександр Райт — ударні

Джерела 
 Dawnrazor  allmusic
 Dawnrazor  last.fm

Альбоми Fields of the Nephilim
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми